Pesimizem je lahko:
 pesimizem (psihologija)
 pesimizem (etika)
 pesimizem (metafizika)